O Centro Universitário INTA – UNINTA, criado no dia 09 de agosto de 1999, primeiramente como Instituto Superior de Teologia Aplicada – INTA, é uma sociedade civil, com personalidade jurídica, de direito privado, com registro no Cartório do 3º. Ofício da cidade de Sobral – CE, às fls. 72-79, no Livro A-2, com prazo indeterminado de duração, com sede à Rua Cel. Antônio Rodrigues Magalhães, 700 – Bairro Dom Expedito, na cidade de Sobral, no Estado do Ceará, mantido pela Associação Igreja Adventista Missionária – AIAMIS, com sede em Sobral e CNPJ nº. 03.365.403/0001-22. É reconhecida pelo Município, Estado e União, como Pessoa Jurídica de Utilidade Pública.

A Missão do Centro Universitário INTA – UNINTA é promover educação superior de qualidade formando cidadãos capazes de transformar a realidade social, com base em inovações científicas e tecnológicas nas diversas áreas do conhecimento, respeitando os princípios éticos, culturais e humanistas, visando o desenvolvimento da sociedade.

Considerando o Centro Universitário INTA – UNINTA como ambiente propício para a operância, investigação, criatividade e busca do novo, o Reitor do UNINTA, Professor Dr. Oscar Spíndola Rodrigues Junior, fez realizar estudos no sentido de diagnosticar a situação da educação na sua região de abrangência.

Com a constatação da necessidade de criação de novos Cursos Superiores Presenciais, na região, surgiu, em 1999 em Sobral, o Instituto Superior de Teologia Aplicada, que a princípio criou o Curso de Bacharelado em Teologia, como determinação de sua mantenedora para depois dar início a uma série de Cursos de Graduação que atende estudantes provenientes de 55 (cinquenta e cinco) municípios da Zona Noroeste do Ceará, com população estimada de 1.800.000 (um milhão e oitocentos mil) habitantes, que expandirá a partir da autorização dos Cursos de Graduação e Pós-Graduação.

Após verificar que a Região Noroeste do Ceará, apesar de ter uma Universidade Pública Estadual, continuava muito carente em Educação Superior, o Diretor Geral da então Faculdades INTA, logo que surgiu o Parecer no. 241/99, de 15 de março de 1999, submeteu seu projeto a um Processo de Autorização junto ao MEC. O Projeto do Curso de Teologia (Portaria MEC/SESu nº 1745 de 07/07/2003), foi coroado com o reconhecimento do Ministério da Educação em 2007 (Portaria MEC/SESu nº164 de 16/02/2007).

Em 2004, juntamente com os professores da IES, iniciou as atividades de Pós-graduação (nas áreas de Educação, Direito, Saúde, Informática e MBA) que veio aumentando anualmente, pela procura de estudantes egressos desta e de outras IES, vindo somar diversos Cursos de Especialização funcionando na sede e fora, de acordo com a Resolução Nº 01, de 03 de abril de 2001, e posteriormente pela Resolução sucessora de Nº 01 de 08 de junho de 2007, ambas do Conselho Nacional de Educação.

Em 2005 foram submetidos ao MEC os Projetos de História (Portaria MEC/SESu nº 875 de 07/11/2006), Serviço Social (Portaria MEC/SESu nº 59 de 19/01/2007), Medicina Veterinária(Portaria MEC/SESu nº 136 de 09/02/2007), Pedagogia (Portaria MEC/SESu nº 872 de 17/10/2007) e o Programa Especial de Formação Docente (Portaria MEC/SESu nº 147 de 29/02/2008), obtendo-se as respectivas Autorizações em 2007 e 2008, quando neste mesmo ano protocolizaram-se no MEC novos Cursos na Área da Saúde para Autorização: Enfermagem (Portaria MEC/SESu nº 34 de 16/01/2008), Fisioterapia (Portaria MEC/SESu nº 34 de 16/01/2008) e Educação Física (Portaria MEC/SESu nº 484 de 07/07/2008), que foram Autorizados e iniciaram o seu funcionamento em 2008.

A partir de 2008 a IES iniciou construções ampliando seu Campus com Laboratórios e Salas de Aulas climatizadas, com recursos audiovisuais de última geração (data show, computadores em rede), Biblioteca, Auditório, Hospital de Grandes Animais, Ampliação do Hospital Veterinário (hospital de pequenos animais), estacionamentos e campos de Estágios com ampliação dos convênios efetivados.

O UNINTA, após realizar nova pesquisa na região, solicitou autorização ao MEC para iniciar funcionamento, em 2009, os Cursos de Farmácia (Portaria MEC/SESu nº 183 de 06/02/2009) e Nutrição (Portaria MEC/SESu nº 1141 de 19/12/2008), com objetivo de atender as necessidades regionais na área da saúde, conseguindo autorização para início das atividades em 2009.

No ano de 2011, foram reconhecidos os Cursos de Educação Física (Portaria MEC/SESu Nº 286 de 22/07/2011); História (Portaria MEC/SESu nº 485 de 19/12/2011); Serviço Social(Portaria MEC/SESu 279 de 19/07/2011) e o Recredenciamento da IES. E, também em 2011, recebeu a visita do MEC para o Credenciamento dos cursos para Educação à Distância.

No ano de 2012, foram reconhecidos os Cursos de Pedagogia (Portaria MEC/SESu nº 12 de 02/03/2012), Medicina Veterinária (Portaria MEC/SESu nº 22 de 12/03/2012), Fisioterapia(Portaria MEC/SESu Nº 218 de 01/11/2012), Enfermagem (Portaria MEC/SESu Nº 275 de 14/12/2012). Neste mesmo ano recebeu também as visitas do Ministério da Educação para autorização dos Cursos de Pedagogia, História e Educação Física na Modalidade à Distância, Medicina e Direito, ambos na Modalidade Presencial e implantou as Clínicas de Fisioterapia, Psicopedagogia e dando início às atividades de mobilidade internacional (intercâmbio).

No ano de 2013, o MEC autorizou os Cursos de Comunicação Social com Habilitação em Jornalismo (Portaria MEC/SESu nº. 119 de 15/03/2013) e Arquitetura e Urbanismo (Portaria MEC/SESu nº. 567 de 07 de novembro de 2013); o Reconhecimento do Mestrado de Ciências Biológicas na área de Biotecnologia (Portaria MEC/CAPES de nº. 1.296, de 31 de dezembro de 2013); e a Renovação de Reconhecimento do Curso de Educação Física (aguardando publicação no Diário Oficial da União); Renovação de Reconhecimento do Curso de Pedagogia (aguardando publicação no Diário Oficial da União). Também iniciou outra Mobilidade Internacional (Programa Ciências sem Fronteiras).

No ano de 2014, foi autorizado o Curso de Medicina (Portaria MEC/SESu nº. 13 de 29 de janeiro de 2014); o Recredenciamento da IES (Portaria MEC/SESu nº. 70 de 30 de janeiro de 2014); o Reconhecimento do Curso de Farmácia (Portaria MEC/SESu nº. 112, de 14 de fevereiro de 2014); o Credenciamento na Modalidade à Distância (Portaria MEC/SESu nº. 392, de 6 de maio de 2014); Autorização do Curso de Biomedicina (Portaria MEC/SESu nº.212, de 27 de março de 2014); Autorização do Curso de Educação Física na Modalidade à Distância(Portaria MEC/SESu nº. 286, de 16 de maio 2014); Autorização do Curso de História na Modalidade à Distância (Portaria MEC/SESu nº. 287, de 16 de maio 2014) e Autorização do Curso de Pedagogia na Modalidade à Distância (Portaria MEC/SESu nº. 285, de 16 de maio 2014). Recebeu a visita in loco para os Cursos de Tecnologia em Gestão em Segurança Privada(Portaria MEC/SESu nº. 669 de 11/11/2014) e Bacharelado em Engenharia de Produção (Portaria MEC/SESu nº. 721 de 27/11/2014). Neste mesmo ano foi Renovado o Reconhecimento dos Cursos de Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Medicina Veterinária, Nutrição e Serviço Social (Portaria MEC/SESu nº. 822 de 30/12/2014).

No ano de 2015, foi solicitado o Reconhecimento do Curso de Bacharelado em Jornalismo, Credenciamento para Centro Universitário, Autorização para os Cursos na Modalidade à Distância: Gestão em Recursos Humanos, Bacharelado em Administração, Bacharelado em Teologia, Bacharelado em Jornalismo, Bacharelado em Serviço Social. O Curso de Licenciatura em História (Portaria MEC/SESu nº 1.095 de 24/12/2015) teve seu Reconhecimento Renovado. Recebeu ainda neste mesmo ano, as visitas in loco para Recredenciamento da IES, além da Autorização do Curso de Bacharelado em Odontologia e Bacharelado em Psicologia.

No ano de 2016, foram autorizados os Cursos de Bacharelado em Psicologia (Portaria MEC/SESu nº 13 de 27/01/2016), Bacharelado em Odontologia (Portaria MEC/SESu nº 199 de 02/06/2016), Reconhecido o Curso de Bacharelado em Jornalismo (Portaria MEC/SESu nº 246 de 30/06/2016) e a Renovação de Reconhecimento do Curso de Licenciatura em Pedagogia (Portaria MEC/SESu nº 578 de 30/09/2016).

Neste ínterim, o Centro Universitário INTA – UNINTA vem se destacando como uma Instituição séria, participativa na comunidade, servindo a população, inclusive estabelecendo parceria com outras Instituições de Ensino Superior no sentido de acolher aulas em nossos Laboratórios e possibilitando a utilização de nossa Biblioteca e Eventos Interinstitucionais.

Cursos de Graduação

Administração
Arquitetura e Urbanismo
Biomedicina
Cinema e Audiovisual
Design de Interiores
Direito
Educação Física
Enfermagem
Engenharia Civil
Engenharia de Produção
Farmácia
Fisioterapia
Gastronomia
Gestão de Recursos Humanos
Gestão de Segurança Privada
História
Jogos Digitais
Jornalismo
Marketing
Medicina Veterinária
Medicina
Moda
Nutrição
Odontologia
Pedagogia
Psicologia
Publicidade e Propaganda
Serviço Social
Teologia

Programa Especial de Formação Pedagógica de Docentes

Instituições de ensino superior do Ceará
Educação em Sobral (Ceará)